Martin Pfanzelt ist der Name von

* Martin Pfanzelt (Lautenmacher) († nach 1655), Allgäuer Lautenmacher in Rom
 Martin Pfanzelt (Pfarrer) (1825–1912), königlich-bayerischer Geistlicher Rat
 Martin Pfanzelt (Fußballspieler) (* 1931), deutscher Fußballspieler